Stephanie Vogt era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Justine Ozga.

Sandra Záhlavová ha battuto in finale Lesley Kerkhove 7–5, 7–6(7–5) .

Teste di serie

 Nastas'sja Jakimava (Primo turno, ritiro)
 Mihaela Buzărnescu (primo turno)
 Sharon Fichman (primo turno)
 Teliana Pereira (primo turno)

  Kathrin Wörle (secondo turno)
  Bianca Botto (Primo turno, ritiro)
  Iryna Brémond (primo turno)
  Naomi Broady (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

TEAN International 2012